Norwegia